Con el término Escudo de Granada podemos referirnos a:

España 
 Escudo de Granada, ciudad y capital de la provincia homónima.
 Escudo de Granada, provincia.

Colombia 
 Escudo de Granada, municipio en el departamento de Antioquia.
 Escudo de Granada, municipio en el departamento de Cundinamarca.
 Escudo de Granada, municipio en el departamento de Meta.

Granada 
 Escudo de Granada, país.

Estados Unidos 
 Sello de Granada, municipio de Condado de Prowers (Colorado).
 Sello de Granada, municipio del Condado de Martin (Minnesota).
 Sello de Granada, ciudad del Condado de Siskiyou (California).
 Sello de Granada, ciudad cabecera del condado homónimo (Misisipi).
 Sello del Condado de Granada, condado (Misisipi).

México 
 Escudo de Granada, localidad en el Estado de Yucatán.

Nicaragua 
 Escudo de Granada, municipio y cabecera del departamento homónimo.
 Escudo de Granada, departamento.

Perú 
 Escudo del Distrito de Granada, distrito de la provincia de Chachapoyas (Departamento de Amazonas).